WRA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Warder (Etiopia)